У́рош Спа́ич (; 13 февраля 1993, Белград, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, защитник клуба «Касымпаша» и сборной Сербии.

Клубная карьера 
Воспитанник белградской «Црвены звезды». 27 октября 2010 года дебютировал за основную команду, выйдя на замену в матче кубка Сербии против «Бораца». В начале 2011 года был отдан в аренду в «Сопот», являющийся фарм-клубом «звездашей», для получения игровой практики. В третьей лиге чемпионата Сербии за полтора года принял участие в 34 матчах. Возвратившись летом 2012 года в «Црвену», дебютировал в еврокубках в игре квалификации Лиги Европы против французского «Бордо».

В июле 2013 года был приобретён французской «Тулузой» за 1,5 миллиона €. 10 августа дебютировал в Лиге 1 во встрече с «Валансьеном». На 35 минуте был удалён с поля за фол последней надежды в результате ошибки арбитра встречи, так как правила нарушал его партнёр по команде Стив Яго. В сезоне 2013/14 провёл 32 матча чемпионата, став важным звеном в построении защитных порядков клуба. Следующий сезон у получился менее удачным: из-за частых травм провёл только 17 игр.

31 августа 2016 года на правах аренды перешёл в бельгийский «Андерлехт». По окончании сезона 2016/2017 подписал контракт с клубом.

26 мая 2018 года Спаич подписал контракт с «Краснодаром» сроком на пять лет. Дебютировал в Премьер-лиге 29 июля в выездном матче с казанским «Рубином». 21 января 2022 года расторг контракт с «быками».

Карьера в сборной 
В составе сборной Сербии до 19 лет принимал участие в юношеском чемпионате Европы 2012 в Эстонии. Сыграл во всех трёх встречах своей команды на турнире.

В мае 2015 года был включён в заявку сербской молодёжной сборной на европейское первенство в Чехии, где сыграл во всех трёх матчах сборной.

4 сентября 2015 года дебютировал в составе национальной сборной во встрече квалификации к чемпионату Европы 2016 против Армении.

В июне 2018 Урош был включён в заявку на чемпионат мира 2018, но все три игры сборной Сербии он провёл на скамейке запасных.

Достижения

Командные 
«Краснодар»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2019, 2020

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 3 — 2018/19, 2019/20

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 11 / забито голов: 0; победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3.

Примечания

Ссылки 
 
 профиль на сайте ФК «Краснодар»

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Сопот»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Фейеноорд»